Koto – strumento musicale giapponese
 Kōtō – quartiere speciale di Tokyo
 Koto – legatura tipografica dell'alfabeto kana
 Koto – capo di abbigliamento tradizionale del Suriname
 Koto – gruppo musicale italiano
 Koto ovvero i giovani amanti dell'antica città imperiale – romanzo di Yasunari Kawabata del 1962
 Koto – film del 1963 diretto da Noboru Nakamura